Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden bei den Wimbledon Championships 2014 im Herreneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 16. bis 19. Juni 2014 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks und Quellen 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herreneinzel Qualifikation
2014